Gemeenteziekenhuis Arnhem, voormalig ziekenhuis in Arnhem. Zie Rijnstate.
 Gemeenteziekenhuis (Den Haag), voormalig (1865-1972) ziekenhuis in Den Haag, oorspronkelijk 'Burgerziekenhuis' geheten en uiteindelijk na een aantal fusies (Zuidwal → Leyenburg) opgegaan in het Haga-ziekenhuis
 Gemeenteziekenhuis (Dordrecht), voormalig ziekenhuis in Dordrecht.
 Gemeenteziekenhuis (Schiedam), voormalig ziekenhuis in Schiedam.